Smash Lab – program emitowany przez Discovery Channel przedstawiający realizację i zastosowanie projektów czterech prowadzących program inżynierów.

Są to wynalazki bądź rozwiązania związane z ogólną tematyką bezpieczeństwa. Prezenterzy - wynalazcy wymyślają m.in. sposoby na ochronę domu przed pożarem lasu, utrzymanie tonącego samochodu na wodzie, czy zatrzymanie uciekających przestępców.

Telewizyjne programy popularnonaukowe